Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1997/1998 — 97-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 16 августа 1997 и закончился 25 апреля 1998 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Крузейдерс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998
1990-е годы в Северной Ирландии